Насау () може да се отнася за:

 Насау – столица на Бахамските острови
 Насау (херцогство) – историческа държава в Западна Европа
 Насау (окръг, Ню Йорк) – Окръг Насау в щат Ню Йорк на САЩ
 Насау – линеен кораб от Императорските военноморски сили на Германия (1871 – 1919)

Личности с подобно име 
Адолф от Насау – крал на Германия (1255 – 1298)